Différents régiments d'infanterie de France et du Canada ont été appelés « régiment de Beauce ». Ici, « Beauce » désigne soit la Beauce française, soit la Beauce canadienne, dans l’État du Québec.

France 
Deux régiments d’infanterie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Beauce » :
 Le régiment de Beauce (1684-1749) ;
 Le régiment de Beauce renommé le   «  d’infanterie de ligne »

Canada 
Le régiment de Beauce est le nom d'un régiment d'infanterie des Forces armées canadiennes de 1921 à 1932. Renommé « régiment de Dorchester et Beauce » en 1932, il devient le régiment de la Chaudière en fusionnant avec le  de mitrailleuses en 1936. 

Homonymie d'unités militaires